Кордильеры Северной Америки — часть горной системы Кордильер, вытянутая по западной окраине Северной Америки (включая Центральную Америку). Длина более 9000 км, ширина 800—1700 км.

Площадь оледенения 67 тыс. км². В Кордильерах Северной Америки берут начало множество крупных рек — Юкон, Маккензи, Пис, Миссури, Колумбия, Колорадо, Рио-Гранде. В горах развиты туризм и разработка полезных ископаемых.

Геология 
Кордильеры Северной Америки образованы разнородными и разновозрастными геологическими структурами, включая жёсткие массивы докембрия (плато Колорадо, некоторые хребты Скалистых гор), складчатые толщи осадочных и метаморфических пород палеозоя (горные массивы Юкон и Маккензи), мезозойские батолиты (Береговой хребет, Сьерра-Невада), вулканические и вулканогенные толщи (хребты Западного пояса). Кордильеры Северной Америки содержат месторождения руд цветных металлов, ртути, золота, нефти, каменного угля.

Орография 
Почти по всей длине Кордильеры Северной Америки состоят из трёх продольных орографических поясов.

Восточный пояс (пояс Скалистых гор) образуют хребты Брукса, Восточная Сьерра-Мадре, горы Маккензи, собственно Скалистые горы. Высота до 4399 м (г. Элберт).

Западный (Тихоокеанский) пояс представлен полосой высоких складчатых и вулканических хребтов; крупнейшие из них — Аляскинский (с высшей точкой Северной Америки — г. Денали, 6190 м), Алеутский, Береговой, Каскадные горы, Сьерра-Невада, Западная Сьерра-Мадре, Поперечная Вулканическая Сьерра, Южная Сьерра-Мадре. На крайнем западе горы раздроблены, к горной цепи там относится ряд островов (архипелаг Александра, о. Ванкувер и др.).

Внутренний пояс образуют плато и плоскогорья — Юкон, Фрейзер, Колумбия, Большой Бассейн, Колорадо, Мексиканское нагорье, которые разделены глубокими тектоническими депрессиями.

В Кордильерах Центральной Америки и Вест-Индии выделяют несколько горных дуг, разделённых глубокими впадинами: северная продолжает системы Скалистых гор и Восточной Сьерра-Мадре, следует через Каймановы острова на Кубу, Гаити, Пуэрто-Рико и заканчивается на острове Сент-Томас; более южная дуга — продолжение Южной Сьерра-Мадре — переходит в горы Ямайки, южной части Гаити и соединяется с северной дугой на Пуэрто-Рико; третью дугу образует Вулканическая Сьерра. Она начинается вблизи мексиканско-гватемальской границы и заканчивается на западе Панамы, орографически и структурно переходя в Кордильеры Южной Америки (Анды).

Примечания

Литература 
 
 Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. — ISBN 966-7804-14-3.

Кордильеры
Горы Северной Америки
Горные хребты Канады
Горные хребты США
Горные хребты Мексики
Геологические провинции США